Hophan ist der Familienname folgender Personen:

 Beda Hophan (1875–1964), Schweizer Benediktinerpater und Abt des Klosters Disentis
 Wilfried Hophan (1918–1991), Schweizer Politiker